Spartak Moskwa – rosyjski klub piłkarski
 Spartak Moskwa – rosyjski klub hokejowy
 Spartak Moskwa – rosyjski klub koszykarski.